Maciej Mączyński (1937–2022) – polski profesor nauk matematycznych
 Maciej Mączyński (ur. 1954) – polski  profesor nauk humanistycznych